Le premier contact est un thème de science-fiction.

Cinéma et télévision 
 Star Trek : Premier Contact (), un film américain réalisé par Jonathan Frakes en 1996 ;
 Threshold : Premier Contact (), une série télévisée américaine créée en 2005 ;
 Premier Contact (), un épisode de la série télévisée américaine Stargate Universe diffusée pour la première fois en 2010 ;
 Premier Contact (), un film américain réalisé par Denis Villeneuve sorti en 2016 ;
 Premier Contact, titre français utilisé pour la diffusion télévisée de Encounter, un film américain réalisé par Paul Salamoff sorti en 2018.

Jeu vidéo 
 Serious Sam : Premier Contact, un jeu vidéo de tir à la première personne (FPS) sorti en 2001 sur PC.

Littérature 
  (), une nouvelle de l'auteur américain Murray Leinster (1945).

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de titre